Christmas in Connecticut est un film américain réalisé par Peter Godfrey en 1945.
 Christmas in Connecticut est un téléfilm américain réalisé par Arnold Schwarzenegger en 1992.